Auguste Makaya  (1933-2018), footballeur amateur congolais et français devenu entraîneur
  (?-), femme politique gabonaise
 Jean-Claude Makaya Loembe (1954-), évêque congolais
  (?-), femme politique congolaise
 Paulin Makaya (1966-), homme politique congolais